V409 Андромеды () — одиночная переменная звезда* в созвездии Андромеды на расстоянии приблизительно 4723 световых лет (около 1448 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +14,25m до +14,1m.

Характеристики 
V409 Андромеды — пульсирующий белый карлик, переменная звезда типа GW Девы (ZZO) спектрального класса DO. Эффективная температура — около 130000 K*.

Примечания